Сэ́мюел Джонс (; 24 июня 1933, Уилмингтон, штат Северная Каролина, США — 30 декабря 2021) — американский профессиональный баскетболист, игравший в Национальной баскетбольной ассоциации на позиции атакующего защитника, десятикратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс». Член Зала славы баскетбола.

Спортивная биография 
Сэм Джонс родился 24 июня 1933 года в Уилмингтоне, Северная Каролина. Он начал делать первые шаги в баскетболе, выступая за школьную команду института Лоринберга. Затем он учился в Центральном университете Северной Каролины. За четыре года в университетской команде Сэм Джонс набрал 1770 очков (в среднем 17,7) и сделал 909 подборов (в среднем 9,1).

Сэм Джонс выступал в течение двенадцатилетней карьеры только за клуб НБА «Бостон Селтикс», который выбрал его на драфте 1957 года в первом раунде под 8-м номером. Джонс был известен как цепкий снайпер и набрал свыше 15 000 очков за карьеру в НБА. Он участвовал в пяти матчах всех звёзд НБА и считался одним из лучших атакующих защитников в его поколении.

После окончания карьеры с 1969 по 1973 год Джонс работал тренером в Федеральном городском колледже (ныне известном как Университет округа Колумбия) и в 1973-74 годах в Центральном университете Северной Каролины, своей альма-матер. В 1974-75 годах он был помощником тренера в команде «Нью-Орлеан Джаз». 

Сэма Джонса 3 раза включали во вторую сборную всех звёзд НБА (1965—1965), и он является десятикратным чемпионом НБА — больше в истории НБА только у его одноклубника Билла Расселла (11).

Награды 
В 1984 году его ввели в Зал славы баскетбола. В 1996 году его включили в число 50 величайших игроков НБА и в число 75 величайших игроков в истории НБА в 2021 году. В сезоне НБА 2021–2022 годов команда «Бостон Селтикс» носила на футболке черную полосу с номером 24 в честь Джонсона, умершего в том же в 2021 году.

Личная жизнь 
Джонс был женат на Глэдис Чавис, которая умерла в 2018 году. У них было пятеро детей. Он жил в течение нескольких десятилетий в Сильвер-Спринге, штат Мэриленд, в это время он работал учителем в системе государственных школ округа Монтгомери. На пенсии он проживал в Сент-Огастине, Флорида. Джонс умер вечером 30 декабря 2021 года в Бока-Ратон, Флорида. Ему было 88 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Центрального университета Северной Каролины